Zinder se poate referi la:

Localități
 Zinder, oraș în Niger.

Diviziuni administrative
 Zinder, departament al statului Niger